Interkontinental kan syfta på:

Interkontinental ballistisk robot – en ballistisk robot med en räckvidd på mer än 5 500 km
InterContinental Hotel & Resorts – en hotellkedja
Intercontinental A –  en internationell tävlingsklass inom gokart eller karting
Intercontinental Rally Challenge – en rallyserie under World Rally Championship
George Bush Intercontinental Airport – en flygplats i Houston